Милан Калабић се може односити на:

 Милан Калабић (1886 — 1942), потпуковник српске војске у Првом светском рату
 Милан Калабић (1892 — 1981), чиновник и носилац Карађорђеве звезде са мачевима
Милан Калабић (1930 — 1945), син потпуковника Николе Калабића и унук потпуковника Милана Калабића